Quaglia ist der Familienname folgender Personen:

 Edy Quaglia (* 1944), Schweizer Architekt
 Emma Quaglia (* 1980), italienische Leichtathletin
 Ferdinando Quaglia (1780–1853), italienischer Miniaturmaler
 Gerolamo Quaglia (1902–1985), italienischer Ringer
 Léon Quaglia (1896–?), französischer Eishockeyspieler und Eisschnellläufer
 Lorenz Quaglia (1869–1934), deutscher Bezirksamtmann